Чинов — фамилия; имеет женскую форму Чинова.
 Чинов, Владимир Иванович (1940—1994) — советский хоккеист, мастер спорта, вратарь.
 Чинов, Геннадий Петрович (1960—2013) — советский и украинский врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук.